

Nom propre 
 Jérôme Cardan est le nom francisé de Girolamo Cardano, mathématicien et inventeur italien, d'où les éponymies suivantes :
 rue Cardan à Paris ainsi nommée en son honneur ;
 Cardan : une commune de la Gironde.
Cardan : association de la ville d'Amiens qui lutte contre illettrisme. En 2018, l'association a fêté ses quarante ans.

Nom commun 
 En mécanique, un cardan peut être :
 la suspension à cardan permettant, entre autres, de garder un axe vertical à un objet mobile (réchaud à cardan par exemple) ;
 Le joint de Cardan servant à la transmission de puissance entre 2 arbres quasiment alignés.
 en mathématiques, la méthode de Cardan est une méthode permettant de résoudre toutes les équations du troisième degré ;

Notes et références